Superbloom è il primo album da solista di Ashton Irwin, già membro del gruppo australiano dei 5 Seconds of Summer dal 2011.

L'album è stato pubblicato il 23 ottobre del 2020 e contiene 10 brani, in cui l'artista si mostra nel suo lato più intimo e puro.
Le principali e delicate tematiche che Ashton affronta nei testi sono la depressione, la dismorfia corporea, il suicidio, la dipendenza e la mascolinità tossica.

La settimana successiva alla pubblicazione dell'album, esce "Superbloom: A Live Concert Experience", ovvero l'esibizione live dei brani già presentati nel disco.

Tracce